Qaumii salaam (« Dans l'unité nationale, nous saluons notre nation » en français) est l'hymne national des Maldives depuis 1948.

Histoire 
Les paroles ont été écrites en 1948 par Muhammad Jameel Didi et l'air fut composé en 1972 par W. D. Amaradeva.

Thèmes 
Les thèmes abordés sont la fierté et l'unité nationale, la foi islamique du pays, la victoire des batailles historiques et l'hommage aux héros qui tombèrent en défendant la nation, le développement du pays et l'hommage aux dirigeants qui l'avait servi.

Paroles

Paroles officielles en maldivien

En autres écritures

Traduction française 
Refrain :
Nous vous saluons dans cette unité nationale,
Nous vous saluons, avec beaucoup de bons vœux dans la langue nationale.

I
Cédant la tête en ce qui concerne le symbole national,
Nous saluons le drapeau qui a une telle puissance.

Refrain

II
Il tombe dans la sphère de la victoire, la fortune et la réussite,
Avec son vert et rouge et blanc ensemble, et donc de la saluer.

Refrain

III
Pour ces héros qui ont cherché à l'honneur et de fierté pour la nation,
Nous donnons salut aujourd'hui dans les versets auspicieux du souvenir.

Refrain

IV
Que la nation des Maldiviens progresser sous la garde et la protection,
Et le nom des Maldives est devenue grande.

Refrain

V
Nous souhaitons pour leur liberté et le progrès dans le monde,
Et pour leur liberté de douleurs, et c'est ainsi que nous saluons.

Refrain

VI
Avec le plein respect et la bénédiction sincère envers la religion et nos dirigeants,
Nous vous saluons dans la droiture et la vérité.

Refrain

VII
Que l'État jamais avoir l'honneur et le respect de bon augure,
Avec de bons souhaits pour votre force de continuer, nous vous saluons.

Refrain

Références

Symbole des Maldives
Hymne national